TCV sont les initiales de :
 Tokamak à configuration variable, chambre torique de confinement magnétique située en Suisse
 Tibetan Children's Villages (Villages d'enfants tibétains)